В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Ericsson Open 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Мартіна Хінгіс здобула титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Мартіна Хінгіс (переможниця)
 Ліндсі Девенпорт (фінал)
 Марі П'єрс (2-ге коло) Наталі Тозья (3-тє коло) Серена Вільямс (quarto turno) Кончіта Мартінес (quarto turno) Моніка Селеш (півфінал) Жюлі Алар-Декюжі (2-ге коло) Анна Курникова (quarto turno) Аранча Санчес Вікаріо (3-тє коло) Барбара Шетт (2-ге коло) Сандрін Тестю (півфінал) Дженніфер Капріаті (чвертьфінал) Анке Губер (3-тє коло) Олена Лиховцева (quarto turno) Домінік Ван Рост (3-тє коло, ritiro)''

  Ай Суґіяма (3-тє коло) 
  Аманда Кетцер (чвертьфінал) 
  Емі Фрейзер (чвертьфінал) 
  Руксандра Драгомір (3-тє коло) 
  Наталі Деші (quarto turno) 
  Сільвія Талая (3-тє коло) 
  Патті Шнідер (3-тє коло) 
  Чанда Рубін (3-тє коло) 
  Сабін Аппельманс (quarto turno) 
  Ліза Реймонд (3-тє коло) 
  Сільвія Плішке (3-тє коло) 
  Кім Клейстерс (quarto turno) 
  Анн-Гель Сідо (3-тє коло) 
  Коріна Мораріу (2-ге коло) 
  Наташа Звєрєва (3-тє коло) 
  Сара Пітковскі (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Ericsson Open